Francesco Salviati peut désigner :
 Francesco Salviati, pseudonyme de Francesco de Rossi (1510-1563), un peintre maniériste florentin ;
 Francesco Salviati  (?-1478), un des membres de la famille Salviati, archevêque de Pise et impliqué dans la conjuration des Pazzi à Florence.